Carazo steht für:
 Departamento Carazo, Verwaltungsbezirk von Nicaragua
 Carazo (Burgos), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Burgos

Carazo ist der Name folgender Personen:
 Evaristo Carazo Aranda (1822–1889), nicaraguanischer Politiker
 Hernán Carazo, costa-ricanischer Biathlet
 Juan Carazo (* 1964), puerto-ricanischer Profi-Boxer
 Rodrigo Carazo Odio (1926–2009), costa-ricanischer Politiker